Маковец:

 Ма́ковец — холм, на котором в 1337 году Сергием Радонежским «положено основание Свято-Троицкой лавры»;
 Ма́ковец — объединение московских художников (1921—1927), именовавшееся так в честь холма Маковец (см. выше);

Маковец — венгерская фамилия. Известные носители:
 Маковец, Дьюла (1860—1903) — венгерский шахматист.
 Маковец, Имре (1935—2011) — венгерский архитектор.

Мако́вец — традиционный польский десерт.